Георгий Саакадзе (1570—1629) — полководец, военный и политический деятель Грузинского царства Картли, а также:
 «Георгий Саакадзе» — советский двухсерийный художественный фильм 1942 года.
 «Георгий Саакадзе» — пьеса Ионы Вакели 1939 года.